Monteazulense – abitanti di Monte Azul Paulista
Monteazulense – abitanti di Monte Azul